Майслингер — фамилия.

 Адольф Майслингер (1903—1985), известный заключенный фашистского концлагеря.
 Андреас Майслингер (род. 1955), учредитель австрийской альтернативной службы за границей.
 Хильдегард Майслингер (1923—2003), основательница организации «Pro Juventute».